Вижайка:

 Вижайка (приток Лолога) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.
 Вижайка (приток Яйвы) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.